Danso steht für:

 Danso, Bambusflöte aus der koreanischen Musik

Danso ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Danso (* 1968), gambisch-britischer Maler und Gestaltungskünstler
 Johosaphat Danso (* 2001), deutscher American-Football-Spieler
 Kevin Danso (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Mamadou Danso (* 1983), gambischer Fußballspieler
 Mavis Danso (* 1984), ghanaische Fußballspielerin
 Megan Danso (* 1990), kanadische Schauspielerin
 Mustapha Danso († 1981), gambischer Constable